Cidades dos Estados Unidos
Joseph (Oregon)
Joseph (Utah)

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos